Le terme Gare de Mortsel peut faire référence à quatre gares :
 La gare de Mortsel, en service depuis 1875 sur une ancienne section de la ligne 15 (Infrabel) aujourd'hui intégrée à la ligne 27 (Infrabel) ;
 La gare de Mortsel-Deurnesteenweg, un point d'arrêt mis en service en 1933 sur la ligne 25 (Infrabel) à proximité immédiate de la gare de Mortsel ;
 La gare de Mortsel-Liersesteenweg, mise en service en 1933 sur la ligne 27 (Infrabel), elle s'appelait alors Mortsel-Oude-God car elle remplaçait cette gare. Elle prend le nom de Liersesteenweg en 1933 après la réouverture de cette dernière et finit par devenir un point d'arrêt ;
 La gare de Mortsel-Oude-God, mise en service en 1836 sur la ligne 25 (Infrabel). Elle ferme en 1933 au profit de Mortsel-Liersesteenweg mais rouvre à un autre emplacement en 1939.

Mortsel